Хуан Карлос Фереро је освојио турнир. У финалу је победио Карлоса Моју резултатом 7:5, 6:3, 6:4.

Носиоци

 Лејтон Хјуит (прво коло)
 '''Хуан Карлос Фереро (победник)
 Јевгениј Кафељников (прво коло)
 Тим Хенман (полуфинале)
 Томи Хас (четвртфинале)
 Марат Сафин (четвртфинале)
 Себастијан Грожан (полуфинале)
 Томас Јохансон ''(четвртфинале)
|
  Роџер Федерер ''(друго коло) 
  Енди Родик ''(треће коло) 
  Јиржи Новак ''(треће коло) 
  Гиљермо Кањас ''(друго коло) 
  Алекс Коређа ''(треће коло) 
  Томас Енквист ''(прво коло) 
  Јунес ел Ајнауи ''(друго коло) 
  Николас Лапенти ''(прво коло) 
|}

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Спољашње везе 
 Главни жреб
 Квалификације
 

 
Монте Карло мастерс 2002.
Монте Карло мастерс – појединачно